Korhosensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korhosensaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Korhosensaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar